Stor-Gröningen kan syfta på:
Stor-Gröningen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (41,6 ha)
Stor-Gröningen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (45,3 ha)

Se även
Gröningen
Lill-Gröningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn